Beskid Orawsko-Żywiecki – położone na granicy polsko-słowackiej pasmo górskie, które granica państwowa dzieli na dwa formalne mezoregiony:
 po polskiej stronie jest to właściwy Beskid Żywiecki (513.51), w regionalizacji polskiej zaliczany do Zewnętrznych Karpat Zachodnich, a w ich obrębie do Beskidów Zachodnich,
 po słowackiej stronie są to Beskidy Orawskie (), w regionalizacji słowackiej zaliczane do Wewnętrznych Karpat Zachodnich (Vonkajšie Západné Karpaty), a w ich obrębie do pasma Stredné Beskydy, które nie jest odpowiednikiem polskich Beskidów Środkowych.

Polska część (właściwy Beskid Żywiecki) ciągnie się od Przełęczy Zwardońskiej po przełęcz Głuchaczki i ma następujące granice:
 zachodnia: od Przełęczy Zwardońskiej wzdłuż potoków Roztoka i Czerna oraz rzeki Soła po Kotlinę Żywiecką
 północna i wschodnia: od Kotliny Żywieckiej doliną Koszarawy do ujścia potoku Przybyłka, nim w górę na przełęcz Głuchaczki
 południowa biegnie polsko-słowackim grzbietem granicznym od przełęczy Głuchaczki po Przełęcz Zwardońską. 

Według regionalizacji słowackiej północną granicę Beskidów Orawskich tworzy główny grzbiet i granica polsko-słowacka na odcinku od przełęczy Przysłop na zachodzie po szczyt Babiej Góry na wschodzie, wschodnią granica polsko-słowacka na odcinku od szczytu Babiej Góry po Jezioro Orawskie, zachodnią spływająca spod przełęczy Przysłop Vychylovka, południową zbiornik wodny Nová Bystrica i uchodzący do niego potok Harvelka, dalej Biała Orawa i Jezioro Orawskie.

Przypisy 

Beskidy Zachodnie